Universidad del Valle puede referirse a las siguientes instituciones educativas:

 Universidad del Valle, en Cali (Colombia);
 Universidad Privada del Valle, en Cochabamba (Bolivia);
 Universidad del Valle de Guatemala, en Guatemala.